Svratka, città della Repubblica Ceca nella regione di Vysočina
Svratka, fiume della Repubblica Ceca